Bod může mít více významů:

Matematika
 Bod – bezrozměrný geometrický útvar
 Inflexní bod – bod obratu křivky

Fyzika
 Bod (jednotka) – stará délková a plošná jednotka
 Bodová částice – částice s nulovou délkou, šířkou a výškou
 Hmotný bod – bodová částice s určitou hmotností
 Bodový náboj – bodová částice s určitým elektrickým nábojem
 Bod varu, Bod tání – teplota, při které dochází ke změně skupenství nějaké látky
 Bodový zdroj světla – fyzikální a technický termín z oboru osvětlovací techniky a optiky
 Kritický bod – bod na fázovém diagramu, který zakončuje křivku vypařování

Typografie
 Typografický bod

Sport
 Bod (sport) – bodovací systém respektive systém bodování užívaný zejména ve sportu, při společenských hrách všech typů, dále i ve školství apod. (soutěžící či žáci obdrží záporné a kladné body)

Doprava
 Bodový systém – systém hodnocení dopravních přestupků

Chemie
 Bod ekvivalence – okamžik skončení chemické reakce
 Izoelektrický bod – hodnota pH roztoku s nulovým volným nábojem
 Bod zákalu – teplota, při níž se z kapalného vzorku při ochlazování vylučují první tuhé podíly

Astronomie
 Bod zastávky – místo na dráze velkého meteoru, ve kterém odpor prostředí vzroste natolik, že těleso se téměř zastaví
 Bod obratu – na zdánlivé dráze planety po obloze, v němž se její přímý pohyb mění na retrográdní

Geodézie
 Geodetický bod – reálné fyzické provedení vyznačení konkrétní geografické souřadnice

Další významy 
 Jednací bod respektive bod v jednání – příslušná část jednání nějaké společenské instituce třeba (např. vlády či parlamentu, obecního zastupitelstva, školní rady apod.)
 Bod zvratu – slovní spojení užívané pro (časové či místní) vyjádření prudké či náhlé změny stavu v nějakém společenském procesu či v dějinné události (třeba bod zvratu ve válce)
 Bodový scénář – obdoba jednacího bodu užívaná v televizní či rozhlasové praxi

Podobné názvy 
 Body (oblečení)
 Bot

Externí odkazy